Flush:
 Flush — первый сингл Брайана Уэлча с его дебютного альбома Save Me from Myself. Выпущен 8 июля 2008 года.
 Flush — GTK-based BitTorrent-клиент для Linux.
 Flush — комбинация в покере, 5 карт одной масти.